The Oval (Belfast), een voetbalstadion
 The Oval (Londen), een cricketstadion